Варварино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Варварино — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Варварино — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Варварино — село в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Варварино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Варварино — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Варварино — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Варварино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Варварино — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Варварино — деревня в Советском районе Курской области.
 Варварино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Варварино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Варварино — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 2012 года в составе Подольского района Московской области).
 Варварино — деревня в Воротынском районе Нижегородской области.
 Варварино — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Варварино — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Варварино — село в Тамалинском районе Пензенской области.
 Варварино — село в Турковском районе Саратовской области.
 Варварино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Варварино — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Варварино — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Варварино — село в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Варварино — село в Арсеньевском районе Тульской области.
 Варварино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Варварино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Варвара (значения)
 Варваринка
 Варваринская
 Варваринский